tata – nazwa relacji rodzinnej
 Tata – miejscowość na Węgrzech
 Tata – powiat na Węgrzech
 Tata – miejscowość w Maroku
 Tata – prowincja w Maroku
 Tata - skała w Polsce
 (1109) Tata – planetoida okrążająca Słońce
 Tata Power – indyjskie przedsiębiorstwo
 Tata Motors – indyjskie przedsiębiorstwo motoryzacyjne
 Tata Nano – samochód
 Tata, a Marcin powiedział – serial telewizyjny
 Tata Kazika, Tata 2 – albumy zespołu Kult
 Super tata – film amerykański
 Sekwencja TATA – sekwencja w promotorze genu wiążąca białko TBP
 Tata - polski film

Zobacz też 

 tato
 ojciec